Wilhelm Mues ist der Name folgender Personen:

 Ferdinand Wilhelm Mues (19. Jh.), Königlich Hannoverscher Voigt in Bramsche und Engter
 Wilhelm Mues (Bildhauer) (August Wilhelm Mues; 1877–1946), deutscher Bildhauer, Regierungsbaumeister und Architekt